USS Amsterdam war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 USS Amsterdam (CL-59) der Cleveland-Klasse wurde in USS Independence (CVL-22) umbenannt
 USS Amsterdam (CL-101), ebenfalls Cleveland-Klasse

Amsterdam